Nederlandse personen
 Gerrit François Makkink, etholoog, hydroloog en landbouwkundige
 Herman Makkink, beeldend kunstenaar
 Rianne Makkink, architect
Ondernemingen
 Studio Makkink & Bey, architectenbureau